В списке представлены крупнейшие торговые порты по общему годовому грузообороту в миллионах тонн, перевозимых через порт. Рейтинг основан на данных международного рейтинга портов AAPA.

Список

См. также 
 Список портов по контейнерному грузообороту

Примечания 

Грузооборот
Сравнительные списки